Лига шампиона у хокеју на леду је најважније и најјаче такмичење у европском клупском хокеју. Такмичење се одржавало у организацији Међународне хокејашке федерације (IIHF) и играло се од 1966 до 2009. године, са прекидом од 2000. до 2005. када није одржано. Због финансијских проблема такмичење се не одржава од 2009. године.

Победници

Види још 
 Лига шампиона
 Континентални куп

Спољашње везе 

 Историја

Лига шампиона у хокеју на леду
Такмичења у хокеју на леду